Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1930 года прошёл 8-9 февраля на стадионе Frogner Stadion в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 20 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал норвежец Михаэль Стаксруд.

Результаты

  * = с падением
  NC = не отобрался на заключительную дистанцию
  NF = не закончил дистанцию

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1930 года
Спорт в Норвегии в 1930 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)